Командный чемпионат России по мотогонкам на льду 2018 — двадцать шестой розыгрыш турнира. По сравнению с предыдущим сезоном чемпионат покинул клуб «Каустик» из Стерлитамака, зато заявились тольяттинская «Мега-Лада-2» и австрийский клуб «СКЕ».

Участники чемпионата

Суперлига

Ход чемпионата

Итоговые результаты

Высшая лига

Ход чемпионата

Итоговые результаты

Примечания 

Чемпионаты России по спидвею
Соревнования по спидвею